Clarion – język programowania czwartej generacji (4 GL)
 Clarion (przedsiębiorstwo) – japońskie przedsiębiorstwo
 Clarion Workshop – warsztaty dla początkujących pisarzy fantastyki naukowej i fantasy
Miejscowości w USA:
 Clarion – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Clarion – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
Gminy w USA:
 Clarion (ang. Clarion Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Clarion (ang. Clarion Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clarion (ang. Clarion County) – w stanie Pensylwania